Odebrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Odebrecht (1835–1912), Vermessungsingenieur und Kartograf, deutscher Auswanderer nach Brasilien
 Emílio Odebrecht (1894–1962), brasilianischer Pionier im Bauwesen
 Felix Odebrecht (* 1984), deutscher Radrennfahrer
 Joachim Georg Odebrecht (1725–1801), deutscher Stadtphysikus
 Johann Hermann Odebrecht (1757–1821), Bürgermeister von Greifswald
 Johanna Odebrecht (1794–1856), Stifterin sozialer Einrichtungen
 Job Odebrecht (1892–1982), deutscher Militärangehöriger
 Marcelo Odebrecht (* 1968), brasilianischer Unternehmer
 Norberto Odebrecht (1920–2014), Unternehmensgründer der Odebrecht S.A. in Salvador da Bahia
 Otto Odebrecht (1833–1860), deutscher Landschaftsmaler
 Rudolf Odebrecht (1883–1945), deutscher Philosoph
 Viola Odebrecht (* 1983), deutsche Fußballspielerin

Odebrecht beinhaltet den Namen folgender Unternehmen:

 Odebrecht-Gruppe, brasilianisches Unternehmen
 Construtora Norberto Odebrecht, Bauunternehmen
 Fundação Odebrecht, brasilianische Stiftung
 Johanna-Odebrecht-Stiftung, deutsche kirchliche Stiftung